Criel bezeichnet:

 Criel-sur-Mer, eine Gemeinde im französischen Département Seine-Maritime 
 Tom Criel (* 1983), ein belgischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Kriel
 Creal